Алекса́ндр Петро́вич Кулешо́в (род. 2 мая 1946, Москва) — советский и российский учёный, специалист в области информационных технологий и математического моделирования. Академик РАН (2011, член-корр. 2008), доктор технических наук (1987, кандидат 1977), профессор (1989), ректор Сколковского института науки и технологий (с 2016).

Биография 

Образование у меня математическое, но [я] никогда не занимался всерьёз математикой, скорее я математик, переучившийся на инженера... (2016)

Окончил Механико-математический факультет МГУ по специальности «Математика» (1970).
С 1970 по 1989 год работал в НПО «Кибернетика» (Москва) на должностях инженера, старшего инженера, начальника отдела, с 1983 года занимал должность главного инженера, с 1984 года — первого заместителя директора Научно-тематического центра.

С 1989 по 1992 год работал в Международном центре по информатике и электронике (Москва) в должности первого заместителя генерального директора.

С 1992 по 2001 год — член Совета директоров компаний «Бизнес-связь» (Москва) и «Укрсат» (Киев).

С 2001 по 2006 год — директор Центра программных технологий РАН.

C 2003 года — генеральный директор, впоследствии советник в Международном научно-исследовательском институте проблем управления.

C 2006 по 2016 год — директор Института проблем передачи информации РАН. Также заведует базовыми кафедрами в МФТИ, Высшей школе экономики.

15 февраля 2016 года вступил в должность ректора (президента) Сколковского института науки и технологий.

Цитаты 

В Советском Союзе была конкуренция, она создавалась искусственно. Одну и ту же работу давали в параллель нескольким НИИ. Ужаснейшая конкуренция. Люди попадали в психушку из-за неудачных испытаний. Но отсутствие конкуренции очень невыгодно с точки зрения инвестирующей организации, с точки зрения государства. В конкуренции, и в конкуренции ответственной, где проигравший умножается на ноль, и рождается что-то действительно стоящее. Когда человек понимает, что у него есть в распоряжении ресурсы, но если он проиграет, то будет лично нести ответственность, и ответственность серьёзную, тяжёлую, он будет бороться за каждый процент эффективности. Вот в таких ситуациях и нужны инновации — как в спорте высоких достижений, когда идёт борьба за долю секунды. (2016)

В 1957 г., когда был запущен первый спутник, для США советское образование стало эталонным — путеводной звездой, к которой следует стремиться. Но мир меняется, изменился общественный строй, с тех пор наше образование очень сильно деградировало, поскольку к этим изменениям не приспособилось. (2016)

Основные работы 
 Мизин И. А., Богатырёв В. А., Кулешов А. П. Современное состояние проблемы управления потоками в сетях пакетной коммутации. М.: Совет по кибернетике АН СССР, 1981. — 55 с.
 Мизин И. А., Богатырёв В. А., Кулешов А. П. Сети коммутации пакетов. М.: Радио и связь, 1986. — 408 с.
 Мизин И. А., Аничкин С. А., Белов С. А., Бернштейн А. В., Кулешов А. П. Протоколы информационно-вычислительных сетей. М.: Радио и связь, 1990. — 504 с.

Примечания

Ссылки 
 
 Публикации в газете «Троицкий вариант — Наука»
 «Мы находимся в такой стадии, когда надо начинать с игрушек» (16.02.2016)

Математики России
Математики СССР
Преподаватели Московского физико-технического института
Преподаватели ВШЭ
Ректоры вузов Московской области
Сотрудники ИППИ РАН
Преподаватели РТУ МИРЭА